Понс (; ум. ) — граф Триполи с 1112 года. Сын графа Тулузы Бертрана.

Происхождение и детские годы 
Будущий граф Понс родился в семье графа Тулузы Бертрана. Последний был старшим сыном своего отца, графа Раймунда IV, однако, будучи потомком близкородственного союза, считался незаконнорожденным и обладал невысокой легитимностью как наследник основного титула. Личность матери графа остаётся неопределённой. Существует лишь два источника, что в своих работах предприняли попытки описать её личность — это нормандский хронист Ордерик Виталий и английский хронист Вильям Мальмсберийский, и их сведения противоречат друг другу. Согласно первому из них, матерью Понса была , дочь герцога Бургундии Оттон I, которая, согласно К. Бушару, могла быть женой Бертрана с июня 1095 года. Вильям же назвал матерью Понса племянницу Матильды Тосканской, маркизы Ломбардии, на которой, по его словам, Раймунд женил своего сына в рамках попытки заключения союза на восточной границе с могущественной итальянской властительницей. Хронист при этом не называет её по имени. По словам К. Льюиса, нет каких-то свидетельств того, что одна из этих историй более правдива, чем другая. Среди ранних авторов исторической литературы известна попытка объединить эти две версии в одну: французский иезуит XVII века Филипп Лаббе предполагал, что изначально Бертран женился на ломбардке, а затем уже на Эли. Монахи-историки из Лангедока  и  в XVIII веке дополнили это предположение тем, что безымянная девушка, которую они отказались считать племянницей Матильды, стала женой Бертрана в 1088 году, но вскоре умерла, так и не оставив потомства, после чего он женился во второй раз. По словам Льюиса, доказательств даже единичного брака Бертрана нет, не говоря уже о двух браках. Хронист Альберт Аахенский писал, что Понс унаследовал Триполи от родителей после смерти отца, что, по предположению Льюиса, говорит о том, что на тот момент мать Понса, которую Альберт называет Элли, была жива. Льюис называет это сообщение сомнительным и отмечает, что хотя в дальнейшем Эли вышла замуж и родила немало детей, нет никаких свидетельств контактов Понса с ними. А вот деву из Италии он считает более вероятной кандидатурой, поскольку в ходе Норвежского крестового похода Бертран смог найти поддержку у пизанцев. Альберт Аахенский же ошибочно полагал, что этот флот был генуэзским. Во время похода Бертран остановился в Пизе, и, по предположению Льюиса, жена-ломбардка скорее всего была с ним, и она же была матерью Понса.

Многие современные историки писали, что Понс был достаточно взрослым на момент наследования престола. Однако Льюис посчитал, что такие авторы упустили важную деталь: Ибн аль-Каланиси, единственный, кто прямо назвал дату кончины Бертрана уточняет и малолетство Понса, называя его маленьким мальчиком, опекуны которого были даже вынуждены прибегнуть к помощи князя Антиохии Танкреда чтобы произвести его позже в рыцари. Таким образом, на момент начала правления, по словам Льюиса, за Понса правил регент. Гийом Тирский тоже писал о несовершеннолетии Понса, называя его подростком, что на его родине в Окситании равно 14 годам. Историк С. Рансимен описал Понса как «малолетнего» в 1108 году.

Правление 
После смерти своего наставника Танкреда Тарентского, князя Галилеи, Понс взял в жены его вдову, Сесилию Французскую, дочь короля Франции Филиппа I. Благодаря этому браку прекратились трения между провансальцами и норманнами, которые возникли в армии крестоносцев во время осады Антиохии.

В 1119 году возникла угроза нападения мусульман на княжество Антиохию, регентом которого был в то время Рожер, князь Салерно. Понс в составе армии своего сюзерена короля Иерусалима Балдуина II, выдвинулся ему на помощь, но Рожер решил не дожидаться подкрепления и 28 июня 1119 года был разгромлен мусульманами под предводительством Иль-Гази в битве на Кровавом поле.

В 1124 году, после освобождения Балдуина II из мусульманского плена, Понс оказал иерусалимскому королю военную помощь в завоевании Тира, одного из последних незанятых христианами приморских городов Леванта. В 1125 году вместе с Балдуином II и графом Эдессы Жосленом I, Понс сражался с мусульманами Алеппо в битве при Аазазе. Одержанная в этом бою победа позволила крестоносцам частично восстановить своё влияние в регионе, утраченное в 1119 году.

В 1131 году Понс рассорился с новым королём Иерусалима Фульком. В результате конфликта состоялась битва, окончившаяся поражением графа Триполи. Это было первое вооруженное столкновение между христианами на Востоке.

Понс погиб в 1137 году во время вторжения в Триполи султана Дамаска. Ему наследовал сын Раймунд.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Персоналии без указанной даты рождения
Правители Азии XII века
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах